Lamour oder L’Amour ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothy Lamour (1914–1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Jean Lamour (1698–1771), in Nancy im Dienst von Stanislaus Leszczyński stehender Hofschlosser und -kunstschmied aus Lothringen
 Jean-François Lamour (* 1956), französischer Fechter und Politiker
 Louisa Lamour (* 1986), ehemalige Schweizer Erotik- und Pornodarstellerin
 Louis L’Amour (1908–1988), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 L’Amour